High ("alto" in lingua inglese) può riferirsi a:

 High – singolo di David Hallyday del 1988, dall'album True Cool
 High – singolo dei The Cure del 1992, dall'album Wish
 High – singolo dei Feeder del 1997, dall'album Polythene
 High – album dei Flotsam and Jetsam del 1997
 High – singolo dei Lighthouse Family del 1997, dall'album Postcards from Heaven
 High – singolo di James Blunt del 2004, dall'album Back to Bedlam
 High – album dei The Blue Nile del 2004
 High – 
 High – singolo dei Fairchilds del 2012
 High – singolo di María Becerra del 2019
 High – singolo dei The Chainsmokers del 2022